RVK steht für:
 Rheinische Versorgungskassen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Köln
 Regensburger Verbundklassifikation, eine Systematik für Bibliotheken
 Regionalverkehr Köln, ein Regionalbusunternehmen aus Köln
 Regionalverkehr Küste, ein ehemaliges Regionalbusunternehmen für die Hansestadt Rostock und den Landkreis Rostock
 Reichsvereinigung Kohle, eine Organisation im Dritten Reich
 Rothenseer Verbindungskanal, Verbindungskanal vom Mittellandkanal zur Elbe in Sachsen-Anhalt
 Rudolf-Virchow-Krankenhaus, Krankenhaus in Berlin-Wedding
 RVK (Verein), Krankenversicherungsverband in der Schweiz

RVK